Greklands fotbollslandslag kan avse
Greklands herrlandslag i fotboll
Greklands U21-herrlandslag i fotboll
Greklands U19-herrlandslag i fotboll
Greklands U17-herrlandslag i fotboll
Greklands damlandslag i fotboll